Les  (nom signifiant « ailes du nord ») sont un groupe de ptérosaures découverts dans la formation d'Yixian du Crétacé inférieur d'âge Aptien, dans la province du Liaoning, en Chine.

Classification 
En 2006, Lü Junchang et ses collègues ont nommé le clade des Boreopteridae pour le clade contenant le dernier ancêtre commun de Boreopterus et Feilongus et tous ses descendants, que les auteurs ont reclassé comme proches parents des ornithochéridés. (Feilongus était à l'origine considéré comme un gallodactylidés).

De nombreux boreoptéridés possibles ont été décrits par la suite, un exemple possible étant Aetodactylus, qui a été prétendu être similaire à Boreopterus. Considérés à l'origine comme des proches parents des ornithocheiridés, bon nombre de ces supposés boreopteridés appartenaient à d'autres groupes de la lignée des ptérodactyloïdés.

Boreopterus et Feilongus ont été trouvés par Andres et ses collègues en 2013 comme étant étroitement liés à Cycnorhamphus, ce qui en fait des membres des Gallodactylidae comme on le pensait à l'origine lorsque Feilongus a été découvert. Une analyse ultérieure, incluant les autres boreopteridés supposés, a trouvé que Boreopterus lui-même, et donc le nom Boreopteridae, était en effet un membre du clade des ornithocheiridés, mais que Feilongus était en fait un Ctenochasmatidé étroitement apparenté à Gnathosaurus.

Le clade de boréoptéridés contient, selon Andres et ses collègues en 2014, Boreopterus, Guidraco et Zhenyuanopterus puis pour contenir seulement Boreopterus et Zhenyuanopterus par Wu et ses collègues en 2017.

Paléoécologie 
Les taxons connus proviennent de la formation d'Yixian, dans le Liaoning, qui était un système lacustre, suggérant que ces animaux se trouvaient dans des habitats d'eau douce. On pense qu'ils pêchaient en nageant, piégeant des proies avec leurs dents en forme d'aiguille. Cette méthode de pêche était probablement analogue à celle des dauphins platanistes, qui partagent une dentition similaire.

Liens externes

Notes et références 

Pterodactyloidea
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Ptérosaure d'Asie
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2006